Tempel des Hercules Victor ist der Name von verschiedenen antiken Tempeln:

 Tempel des Hercules Victor (Rom), ein Tempel in Rom
 Tempel des Hercules Victor (Tivoli), ein Tempel in Tivoli